() – organizacja nazistowska założona w 1931 w Niemczech przez Ottona Strassera
 Czarny Front () – holenderskie faszystowskie ugrupowanie polityczne działające od 1934.